Strongyli kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisís Strongíli (ö i Grekland), Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 
 Nisída Strongyló (ö i Grekland, Sydegeiska öarna), Kykladerna, 
 Strongylí (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ártas, 
 Strongylí (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 
 Strongyli (ö i Thessalien),

Se även 
Strongylo

Robotskapade Greklandförgreningar